

Caratteristiche tecniche
È un centravanti.

Carriera
Ha esordito in Série A il 3 settembre 2019 disputando con il  l'incontro perso 1-0 contro l'

Palmarès

Club

Competizioni statali

Sergipe: 2013, 2016

Goiás: 2018

Competizioni nazionali

Al-Kuwait: 2018-2019

Al-Kuwait: 2018-2019

Al-Kuwait: 2019

Hà Nội: 2022

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni